Paloluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Brändholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,18, long 25,09),  (10 ha)
2. Paloluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar